Уильям Кларк:
 Кларк, Уильям (род. 1985) —  австралийский профессиональный шоссейный велогонщик.
  (1930—2008) — американский дипломат.
 Кларк, Уильям (1789—1870) — британский зоолог.
 Кларк, Уильям (1770—1838) — американский путешественник и государственный деятель.
 Кларк, Уильям (ум. 1913) — американский спортсмен, стрелок из лука.
 Кларк, Уильям Патрик (1931—2013) — американский политик, советник президента США по национальной безопасности (1982—1983), министр внутренних дел США (1983—1985).
 Кларк, Уильям Смит (1826—1886) — американский учёный, преподаватель химии, ботаники и зоологии.